Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) орган ООН занимающийся непосредственно инспектированием, аудированием, оценкой и консультированием Секретариата ООН и в целом Организации Объединённых наций

УСВН ООН было учреждено в 1994 году.

Роль УСНВ и его функции

Управление представляет доклады Генеральному секретарю ООН, которые содержат информацию об использовании ресурсов организации и защиты своего имущества, а также предоставляет эти доклады в распоряжение Генеральной Ассамблеи. Доклады составляются на основе данных аудиторских проверок, расследований, инспекций, программ мониторинга, оценки и консультационных услуг оказанных Секретариату Организации Объединенных Наций и широкого круга подразделений Организации Объединенных Наций. Согласно информации с официального веб-сайта УСВН видит себя в качестве посредника помогающего различным отделам и офисам ООН создать  высокоэффективное управление ресурсами, унифицировать отчетность, обеспечить прозрачность деятельности и информировать о рисках.

Структура УСНВ
Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) состоит из следующих отделов:

Отдел внутренней ревизии
Отдел инспекции и оценки
Отдел расследований

Ссылки
United Nations Office of Internal Oversight Services
Ежегодный отчет по работе УСВН
Other reports of the OIOS
OIOS press releases

Примечания

Секретариат ООН